Бревновская — деревня в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав Муниципального образования «Благовещенское».

География 
Деревня расположена в 56 километрах на север от города Вельска, на правом берегу реки Ваги. Ближайшие населённые пункты: на юге деревня Столбовская, на востоке деревня Нечаевская, на северо-востоке деревня Ямки.
 Часовой пояс

Население

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Шенкурского уезда Архангельской губернии под номером «1999» как «Бревновская». Насчитывала 9 дворов, 43 жителя мужского пола и 44 женского.
В «Списке населенных мест Архангельской губернии на 1 мая 1922 года» в деревне уже 19 дворов, 74 мужчины и 77 женщин..

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Благовещенское»